La 10 km a inseguimento femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2011 si è svolta il 6 marzo 2011 alle 16:30 (UTC+5). Hanno partecipato le prime 60 classificate della gara sprint.

Risultati

Note

Inseguimento femminile